Беарис ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 56,2 км². Население — 1285 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial

Муниципалитеты Оренсе